Happy with What You Have to Be Happy with — музичний альбом гурту King Crimson. Виданий 2002 року лейблом Sanctuary Records. Загальна тривалість композицій становить 34:33. Альбом відносять до напрямку прогресивний рок.

Список пісень

Посилання 

Альбоми King Crimson
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2002
Жовтень 2002